Ware steht für:
 Ware, gehandeltes Wirtschaftsgut
 Ware, gewerblich umgesetztes Wirtschaftsgut, siehe Handelsware
 Ware, an Warenbörsen gehandelte standardisierte Waren, siehe Commodities
 Ware (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ware (Archäologie), bestimmte Artefaktgruppen, vor allem Keramik

Orte:

– in Deutschland:
 Ware (Bremen), historischer Ort in Bremen

– in England:
 Ware (Devon), Dorf in England
 Ware (Hertfordshire), Stadt in England
 Ware (Kent), Dorf in England

– in den Vereinigten Staaten:
 Ware (Alabama)
 Ware (Arkansas)
 Ware (Illinois)
 Ware (Iowa)
 Ware (Kentucky)
 Ware (Massachusetts)
 Ware (Missouri)
 Ware (Montana)
 Ware (Texas)
 Ware Branch (Tennessee)
 Ware Center (Massachusetts)
 Ware Neck (Virginia)
 Ware Place (South Carolina)
 Ware Shoals (South Carolina)
 Ware County, Verwaltungseinheit in Georgia

geografischer Objekte:
 Mount Ware, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Vare (Begriffsklärung)
 Wear (Begriffsklärung)